

Miejscowości na Ukrainie 
 Kaszperiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie kijowskim, w rejonie tetyjowskim
 Kaszperiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie koziatyńskim
 Kaszperiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie baranowskim
 Kaszperiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteszowskim

Przypisy